Gwendal est un nom propre breton qui peut faire référence à :

Étymologie 
Gwendal est un prénom breton masculin issus des termes gwenn (« blanc » ou « pur » ) et tal (« front »).

Éphéméride 
Gwendal est fêté le 18 janvier.

Prénom 
 Gwendal Ar Floc'h, de son vrai nom Marcel Le Floc’h (1932-2016), conteur breton ;
 Gwendal Le Pivert (1990-), patineur de vitesse français ;
 Gwendal Lemercier (1977-), illustrateur et auteur de bande dessinée français ;
 Gwendal Ollivier (1977-), joueur de rugby à XV français ;
 Gwendal Peizerat (1972-), danseur sur glace français ;
 Gwendal Poullennec, homme d'affaires français ;
 Gwendal Rouillard (1976-), homme politique français.
 Gwendal Gonzalez (2002-), étudiant français en psychologie.

Personnage de fiction 
 Gwendal von Voltaire, personnage de l'anime japonais Kyō kara maō!.

Musique 
 Gwendal, groupe de musique celtique français.

Prénom breton